Меїр Аміт (івр. מאיר עמית‏‎‎‎‏‎‎‎, справжнє прізвище Меїр Хаїмович Слуцький) (17 березня 1921 — †17 липня 2009) — ізраїльський військовий.
 Аміт Еміль Османович, Еміль Османович Аміт (Амітов) (24 лютого 1938, Сімферополь — 28 березня 2002, Москва) — кримськотатарський письменник, перекладач.
 Аміт Гулузаде (азерб. Amit Quluzadə, нар. 20 листопада 1992, Баку) — азербайджанський футболіст, півзахисник клубу «Дріта» (Г'їлані).
 Аміт Осман (кримськотат. Osman Amit; 28 лютого 1910, Деніз-Байчі, Таврійська губернія — 17 березня 1942, Саки, Кримська АРСР) — кримськотатарський письменник.
 Аміт Кумар, Аміт Кумар Дах'я (англ. Amit Kumar Dahiya; нар. 15 грудня 1993, село Нахрі, округ Соніпат, штат Хар'яна) — індійський борець вільного стилю.